Breza je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 125 stanovnika te 46 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara